Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard ou une rue Monplaisir :

Rue Monplaisir à Belœil ;
 Avenue Monplaisir à Bruxelles ;
 Rue Monplaisir à Les Bons Villers.

Rue Monplaisir à Caen ;
 Avenue Monplaisir à Nice ;
 Rue Monplaisir au Mans ;
 Boulevard et rue Monplaisir à Toulouse ;

Monplaisir